Александр Зинкевич:
 Зинкевич, Александр Владимирович (род. 1964) — МСМК Республики Казахстан (хоккей с мячом), призёр чемпионата мира.
 Зинкевич, Александр Владимирович (род. 1983) — белорусский художник-график, директор минского Дворца искусства
 Зинкевич, Александр Михайлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 27 сентября 1916.